Соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 33 спортсмена.

Тадахиро Номура стал первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом по дзюдо, повторив свой успех в этой категории 1996 и 2000 года. Японские спортсмены завоёвывают медаль в этой весовой категории каждые Игры, начиная с 1984 года.

Серебро Нестора Хергиани стало первым для Грузии в истории её выступления на Олимпийских играх.

Самым коротким поединком на турнире стал матч во втором раунде утешительного турнира между греком Ревази Зинтиридисом и камерунским спортсменом Жан-Клодом Камеруном. Он продолжался всего 9 секунд и закончился победой Зинтиридиса.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт